Konstantinowka, Kanstancinauka – nazwa toponimów na Białorusi i w Rosji

Białoruś 

 Kanstancinauka – wieś w rejonie szczuczyńskim obwodu grodzieńskiego
 Kanstancinauka – wieś w rejonie lubańskim obwodu mińskiego
 Kanstancinauka – wieś w rejonie mohylewskim obwodu mohylewskiego

Rosja 

m.in.:
 Konstantinowka – wieś w obwodzie amurskim
 Konstantinowka – wieś w obwodzie irkuckim
 Konstantinowka – wieś w obwodzie kałuskim
 Konstantinowka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Konstantinowka – wieś w obwodzie kirowskim
 Konstantinowka – wieś w Republice Komi
 Konstantinowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Konstantinowka – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego
 Konstantinowka – wieś w Mordowii
 Konstantinowka – wieś w obwodzie omskim
 Konstantinowka – wieś w obwodzie orenburskim
 Konstantinowka – wieś w obwodzie tambowskim
 Konstantinowka – wieś w Tatarstanie

Zobacz także 
 Konstantinowsk

Strony ujednoznaczniające